Jarzombek ist der Name von:
 Bobby Jarzombek (* 1963), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Ron Jarzombek, US-amerikanischer Gitarrist
 Mark Jarzombek (* 1954), US-amerikanischer Professor der Architekturgeschichte und -theorie
 Thomas Jarzombek (* 1973), deutscher Politiker